Asenbaum kann stehen für:

 Asenbaum (Witzmannsberg), Dorf der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Asenbaum (Gemeinde Gramastetten), Ortsteil von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Elisa Asenbaum (* 1959), österreichische bildende Künstlerin